Vert steht für:
 Vert (Gave d’Oloron), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich, Nebenfluss des Gave d’Oloron
 Vert de Barlanès, Nebenfluss des Vert (Gave d’Oloron)
 Vert (Lot), Fluss in der Region Okzitanien, Frankreich, Nebenfluss der Lot
 Vert Skateboarding, Fahrtechnik auf einem Skateboard

Gemeinden in Frankreich:
 Vert (Landes) im Département Landes
 Vert (Yvelines) im Département Yvelines
 Vert-le-Grand im Département Essonne
 Vert-le-Petit im Département Essonne
 Vert-en-Drouais im Département Eure-et-Loir
 Vert-Saint-Denis im Département Seine-et-Marne
 Vert-Toulon im Département Marne

Namensteil von:
 Lil Uzi Vert (* 1994), US-amerikanischer Rapper

VERT steht als Abkürzung für:
 Verification of Emission Reduction Technologies, ein vor allem in der Schweiz angewandter Standard von Partikelfilterherstellern

Siehe auch:
 Le Vert
 Les Verts
 Vértes